Saint-Martin-du-Fouilloux (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Martin-du-Fouilloux (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes